Espmark ist der Familienname folgender Personen:

 Fredrik Espmark (* 1970), schwedischer Fußballspieler
 Kjell Espmark (1930–2022), schwedischer Schriftsteller und Literaturhistoriker